Championnats NCAA de natation peut faire référence à:
 Championnat NCAA de natation masculin
 Championnat NCAA de natation féminin